Le Sonnet 84 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : WHo is it that ſayes moſt,which can ſay more,
Then this rich praiſe,that you alone,are you,
In whoſe confine immured if the ſtore,
Which ſhould example where your equall grew,
Leane penurie within that Pen doth dwell,
That to his ſubiect lends not ſome ſmall glory,
But he that writes of you,if he can tell,
That you are you,ſo dignifies his ſtory.
Let him but coppy what in you is writ,
Not making worſe what nature made ſo cleere.
And ſuch a counter-part ſhall fame his wit,
Making his ſtile admired euery where.
   You to your beautious bleſſings adde a curſe,
   Being fond on praiſe,which makes your praiſes worſe.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

084